kratica od Azerbaijan Airlinesa, azerbajdžanskog avio prijevoznika.
 Azal Avia Cargo, azerbajdžanski avio prijevoznik.
 bivše ime za azerbajdžanski nogometni klub Şüvəlan FK.
 AZAL Arena, nogometni stadion u Azerbajdžanu.